Никола Димитров Алексиев е виден български лекар, смятан за доайен на българската пулмология.

Биография 
Роден е на 14 юли 1923 година в София в семейството на македонски българи. Баща му Димитър Алексиев (1892 – 1975), завършва Висше търговско училище в Лайпциг и дълги години външнотърговски представител на различни фирми в България. Дядо му е охридчанинът Никола Алексиев (1851 – 1941), а баба – стружанката Царевна Миладинова (1856 – 1934), дъщеря на Димитър Миладинов (1810 – 1862). Майката на Никола Алексиев е Хариклия Робева, дъщеря на лекаря Ангел Робев от видната охридска фамилия Робеви.

Алексиев завършва медицина и от 1950 година работи в сферата на белодробните болести, като на тях посвещава цялата си кариера. До 1988 година работи в Научния институт по белодробни болести, по-късно Специализирана болница за лечение на белодробни заболявания „Св. София“ в столицата. До 1992 година завежда Вътрешна клиника във Втора градска болница. Преподава в Медицинска академия, автор е на много научни трудове, създател е на първото отделение за интензивна грижа в България.

Умира на 26 януари 2019 година в София.

Родословие

Бележки 

Български лекари от Македония
Български учени от Македония
Родени в София
Починали в София
Преподаватели в Медицинския университет, София